Gros Crêt kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Gros Crêt, Neuchâtel, 
 Gros Crêt, Jura, Franches-Montagnes,